Кубок Йохана Кройфа 2013 года () — 24-й розыгрыш Суперкубка Нидерландов, в котором встречались чемпион страны сезона 2012/13 «Аякс» и обладатель Кубка Нидерландов 2012/13 АЗ. Встреча состоялась 27 июля 2013 года в Амстердаме, на стадионе «Амстердам Арена».

Матч

Примечания

Ссылки 
 Отчёт на soccerway.com

2013
Матчи ФК «Аякс» Амстердам
Матчи ФК АЗ
Нидерланды
Спорт в Нидерландах в 2013 году
Июль 2013 года
События 27 июля
Спортивные соревнования в Амстердаме